Брентано може да се отнася за:
 Клеменс Брентано (1778 – 1842), писател
 Луйо Брентано (1844 – 1931), икономист
 Франц Брентано (1838 – 1917), философ